Mark James Howard (Salford, 29 de janeiro de 1986) é um futebolista inglês que atua como defesa central. Atualmente, joga no AGF Aarhus.

Ligações externas 
 AGF profile
 Brøndby IF profile 
 official Superliga stats

Howard, Mark
Howard, Mark